

Делтон — місто, штат Вісконсин
 Делтон — переписна місцевість, штат Мічиган